Wortel ist das niederländische Wort für das deutsche Wort Wurzel und der Familienname folgender Personen:

 Ans Wortel (1929–1996), niederländischer Maler
 Clemens Wortel (* 1947), niederländischer Badmintonspieler
 Maartje Wortel (* 1982), niederländische Schriftstellerin

Wortel steht für:
 Wortel (Hoogstraten), ein Ortsteil der Stadt Hoogstraten (Belgien) in Belgien